Con 6ª armata si individuano due armate dell'Asse che parteciparono alla seconda guerra mondiale.
 6ª armata – tedesca, famosa per essere stata distrutta durante la battaglia di Stalingrado (seconda guerra mondiale)
 6ª Armata – italiana del Regio esercito, operante in Sicilia